Colombatti ima više značenja:
 Colombatti, Torino
 Colombatti, Udine